Hamina steht für:

 Hamina, eine südostfinnische Hafenstadt
 (2733) Hamina, ein Asteroid

Hamina ist der Familienname folgender Personen:

 Mohamed Lakhdar-Hamina (* 1934), algerischer Filmregisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:

 Kotka-Hamina